Lindern ist der Name von Gemeinden und Ortsteilen:

in Niedersachsen:
 Lindern (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Friesland
 Lindern (Oldenburg), Gemeinde im Landkreis Cloppenburg
 Lindern (Sulingen), Ortsteil der Stadt Sulingen, Landkreis Diepholz
 Lindern (Westerstede), Ortsteil der Stadt Westerstede, Landkreis Ammerland

in Nordrhein-Westfalen:
 Lindern (Geilenkirchen), Ortsteil der Stadt Geilenkirchen, Kreis Heinsberg

Lindern ist der Name einer Wüstung:
 Lindern (Wüstung), bei Uthmöden, einst im Amt Calvörde

Lindern ist außerdem der Familienname von:
 Bernhard von Lindern (1813–1901), preußischer Generalleutnant
 Franz Balthasar von Lindern (1682–1755), Arzt und Botaniker